Peuvergne est un patronyme porté notamment par :

 Guillaume Peuvergne (1754-1812), homme politique français ;
 Jean Peuvergne (1849-1916), administrateur colonial français.